Marcelo Miranda (futebolista)
 Marcelo de Carvalho Miranda - político brasileiro, outrora governador do Tocantins
 Marcelo Miranda Soares - político brasileiro, outrora governador de Mato Grosso do Sul

Desambiguação